Angelo Genuin – ex fondista italiano
 Magda Genuin – ex fondista italiana
 Roberto Genuin – religioso italiano